Элмдейл ():
 Элмдейл (город, Миннесота) — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США. 
 Элмдейл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.